Robliza de Cojos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Robliza de Cojos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Robliza de Cojos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar